Os receptores de áudio e de vídeo (em inglês, receivers) são um dos muitos componentes da eletrônica de consumo tipicamente encontrados dentro de um sistema de cinema doméstico.

Função
O seu principal objetivo é o de amplificar um som de uma das múltiplas fontes de áudio, bem como enviar sinais de vídeo a um televisor a partir de várias fontes. O usuário pode programar e configurar uma unidade para ter entradas de dispositivos como leitores de DVD, videocassetes, aparelhos de som, MP3, microcomputadores e facilmente escolher qual fonte for preciso enviar para o televisor.

Versões
O receptor inicialmente previsto inclui um sintonizador, um pré-amplificador e um amplificador de potência. Estes foram algumas vezes chamados de receptores estéreos. O moderno receptor AV prevê estas funções, mas estende a amplificação de mais de dois canais, como os sistemas multicanais 5.1, 6.1, 7.1 e 8.1 , com os recuros de áudio utilizados nos cinemas. O moderno receptor AV, geralmente oferece um decodificador multi-canal e conjuga os sinais de vídeo. Pode ainda prever processamento de vídeo, como a conversão upscaling. Uma pequena minoria têm capacidades de rede e pode reproduzir música a partir da internet, ou música armazenada em um computador ou Pen Drive.

Características

Rádio Receptor
Receptores têm geralmente um sintonizador de rádio com modulação de amplitude (AM) e modulação de frequência (FM). Sintonizadores de rádio via satélite também são encontrados em muitos receptores modernos, que permitem apenas uma recepção com antena externa (rádio via satélite e uma subscrição, caso seja necessário).

Decodificadores
Receptores AV geralmente fornecem um ou mais decodificadores para fontes com mais de dois canais de áudio. Este é o tipo mais comum com trilhas sonoras do cinema. Trilhas sonoras de filmes foram fornecidas através de uma série de formatos codificados. O primeiro formato comum foi Dolby Pro Logic. Este formato contém um canal central e canal surround. Estes canais foram misturados utilizando um processo chamado matrizes. Receptores foram produzidos com decodificadores Dolby Pro Logic, que poderia separar estes dois canais adicionais.

Com a introdução do DVD, o formato Dolby Digital se tornou um padrão. Receptores Dolby Digital incluem amplificadores para os canais adicionais. A maioria dos atuais receptores AV possuem um decodificador Dolby Digital e pelo menos uma entrada digital S / PDIF que podem ser ligados a uma fonte que fornece uma saída Dolby Digital, encontrada na maioria dos aparelhos de DVD.
O formato menos comum chamado DTS está presente em alguns DVDs. A maioria dos receptores AV decodificam estes sinais também. Uma série de outros decodificadores podem ser encontrados em um receptor AV, tais como Dolby Digital EX, Dolby Pro Logic IIx, DTS Digital Surround, DTS-ES, DTS 96/24 e DTS Neo: 6, e os mais recentes formatos de áudio blu-ray.

Efeitos DSP
A maioria dos receptores especializados oferecem processadores de sinais digitais (DSP) fazem várias predefinições para a manipulação dos efeitos de áudio. Alguns podem oferecer simples equalizadores e ajustes para equilibrar o áudio DSP, simulando efeitos complexos tais como "Hall", "Arena", "Opera", etc, que simulam o áudio a ser reproduzido nos locais através da utilização de som surround e efeitos echo.

Amplificação
Receptores Stereo têm dois canais de amplificação, enquanto receptores AV pode ter mais do que 2 canais. O padrão para receptores AV tem cinco canais de amplificação. Estes são geralmente referidos como receptores 5.1. Este prevê uma esquerda, direita, centro, direita e à esquerda uma coluna surround alimentado pelo receptor. Receptores 7.1 fornecem mais dois canais surround, surround esquerdo traseiro, direito traseiro e som surround. O primeiro refere-se ao LFE (efeitos de baixa frequência) o sinal do canal que é geralmente enviado a um subwoofer amplificado. Receptores 5.1 e 7.1 não costumam fornecer amplificação para este canal. Em vez disso, elas fornecem uma saída de nível de linha.

Padrões
Existem vários padrões para a classificação e potência de saída de receptores. Diferentes países têm diferentes regras sobre a forma como os fabricantes especificam as saídas.

Entradas e Saídas AV
Há uma variedade de ligações possíveis em um receptor AV. Alguns conectores comuns incluem: 

 Áudio analógico (através de conectores RCA) 
 Áudio analógico (através de conectores XLR) 
 Digital (S / PDIF) com cabo coaxial (com conectores RCA) ou de fibra óptica (TOSLINK)
 Vídeo composto (Conexão RCA)
 S-Vídeo
 Scart
 Vídeo componente
 HDMI.

Cabos
Conexões de áudio analógico normalmente usam pares de cabos RCA estéreo. Entradas e saídas são muito comuns. Conexões de áudio analógico usando conectores XLR são raras, e normalmente é encontrado em receptores mais caros. Ligações digitais permitem a transmissão de PCM, áudio Dolby Digital ou DTS. Dispositivos comuns incluem leitores de CD, DVD players, ou receptores via satélite.

Conexões
Conexões de vídeo composto usam um único plug RCA em cada extremidade. Vídeo composto é padrão em todos os receptores AV permitindo a comutação de dispositivos como vídeo VHS players e os vídeo games. DVD players podem ser ligados através de conectores de vídeo composto, embora uma maior largura de banda de conexão seja recomendada.

 S-Video possui melhor qualidade do que conexões de vídeo composto. Eles usam um conector DIN.
 Conexão Scart oferece melhor qualidade do cabo S-Video, mas pior que a de vídeo componente. Scart fornece conexão de áudio e vídeo em uma conexão. 
 Vídeo componente é a melhor conexão para vídeo analógico. É composta por 3 cabos RCA, que dividem as cores R (Red, vermelho), G (Green, verde) e B (Blue, azul) e pode ser encontrado na maioria dos aparelhos de DVD.
 Conexões HDMI (High Definition Multimidia Interface, ou Interface Multimídia de Alta Definição) estão se tornando comuns em receptores AV. Essa proposta prevê a transmissão de áudio e vídeo digital em uma única conexão. HDMI é uma tecnologia relativamente nova, e existem problemas relatados com dispositivos que não funcionam corretamente uns com os outros. Diferentes níveis de apoio são fornecidos pelos receptores com conexões HDMI.

Vídeo conversão e Upscaling
Alguns receptores podem converter de um formato de vídeo para o outro. Isto é comumente chamado upconversion ou transcodificação. Um menor número de receptores para a realizar o entrelaçamento de sinais de vídeo. Por exemplo, um receptor com upconversion, deinterlacing e Upscaling pode ter um sinal entrelaçado 480i (480 linhas por frame enviado como uma área de 240 linhas) e convertê-lo para vídeo componente e ao mesmo tempo que também fazer um deinterlacing Upscaling para uma resolução mais alta, como 720p (720 linhas por frame) ou até mesmo converter para 1080i.

Telecomunicações